Gibraltar wurde im Laufe der Geschichte mehrfach erfolglos belagert:

 Belagerung von Gibraltar (1303) – von Juan Alfonso de Guzman el Bueno während der Reconquista
 Belagerung von Gibraltar (1316) – von Nasrid caid Yahya während der Reconquista
 Belagerung von Gibraltar I. (1333) – von Abd al-Malik  während der Reconquista
 Belagerung von Gibraltar II. (1333) – von König Alfons XI. während der Reconquista
 Belagerung von Gibraltar (1349–1350) – von  König  Alfons XI. während der Reconquista
 Belagerung von Gibraltar (1374) – durch die Nasriden (Granada) während der Reconquista
 Belagerung von Gibraltar (1436) – von Graf von Niebla
 Belagerung von Gibraltar (1462) – durch Kastilien
 Belagerung von Gibraltar (1467) – durch den Herzog von Medina Sidonia
 Belagerung von Gibraltar (1506) – durch den Herzog von Medina Sidonia
 Belagerung von Gibraltar (1704–1705) – durch Georg von Hessen-Darmstadt, siehe Einnahme von Gibraltar
 Belagerung von Gibraltar (1727) – durch eine spanische Armee
 Belagerung von Gibraltar (1779–1783) – durch eine spanisch-französische Armee

Auch von 1969 bis 1985 blieb die Grenze zu Spanien geschlossen.